Радиоконстру́ктор — готовый набор радиоэлементов, деталей и узлов, предназначенный для самостоятельного изготовления какого-либо радиоэлектронного устройства в любительских условиях.

Описание 
Изначально радиоконструктор является материалом для изучения радиодела начинающими радиолюбителями и представляет собой набор для изготовления простого электронного устройства. Существуют радиоконструкторы для радиолюбителей разного уровня подготовки, в том числе позволяющие собирать весьма сложные устройства, требующие некоторых знаний и опыта (служебные устройства, усилители, измерительные приборы, супергетеродинные приёмники), передатчики и трансиверы для радиолюбительской связи и т. п.

Известны довольно крупные предприятия, специализирующиеся на такой продукции. Например, американская фирма Heath Company в 1950-х — 1970-х годах выпускала широкий ассортимент радиоконструкторов под торговой маркой Heathkit — от простейших приемников и усилителей до измерительных приборов и приёмопередающих радиостанций.

В 1946—1948 году компания Grundig обходила запрет на производство радиоприёмников на территории оккупированной Германии, выпуская наборы для самостоятельной сборки приёмника. Этот продукт проходил по категории игрушек и под запрет не подпадал.

В СССР промышленность выпускала широкий спектр радиоконструкторов, от простых до сложных радиоэлектронных устройств. Радиоконструкторы привлекали ценой, комплектностью и возможностью для технического творчества. Радиоконструкторы стоили гораздо дешевле аналогичных готовых изделий. Например, бытовой стереоусилитель в конце 80-х годов стоил около 200 руб, радиоконструктор стереоусилителя — примерно вдвое дешевле, и при этом был укомплектован всеми необходимыми деталями, зачастую дефицитными. Советский приемник 1950-х годов АРЗ-54 выпускался как в виде готового изделия, так и в виде набора деталей для самостоятельной сборки. В комплект не входил только футляр, его нужно было купить отдельно или сделать самому.

После распада СССР, в странах СНГ радиоконструкторы выпускают частные предприятия — «Мастер Кит», «Чип Набор», «E-Kit» (Россия), «Radio-Kit» (Украина) и др. Появились также детские радиоконструкторы — «Знаток», «Твоё радио» и др.

См. также 
 Юность (радиоконструктор)
 Радиоконструктор «Мальчиш»
 Компьютер-радиоконструктор
 Б-2 (телевизор)
 Старт (радиоконструктор)
 Электроника КР-01/02/03/04 (конструктор для сборки персонального компютера)

Примечания

Ссылки 
 Отечественная радиотехника XX века. Радио-, электро-, звукотехника-2
 И. Игнатьев. Юный радиоконструктор.//Радио, 1948, № 3, с. 57-58
 Open-source радиоконструкторы
 Heathkit Virtual Museum

Радиотехника
Электронные компоненты
Радиолюбительство